Viel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Viel (* 1958), deutscher Literaturwissenschaftler
 Charles de Viel-Castel (1800–1887), französischer Historiker und Diplomat
 Cristián Viel (* 1967), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Jeffrey Viel (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Julius Viel (1918–2002), deutscher Journalist
 Lloyd Viel Berkner (1905–1967), US-amerikanischer Physiker 
 Tanguy Viel (* 1973), bretonisch-französischer Schriftsteller

Viel bezeichnet:

 Viel (Album), ein Album der Fantastischen Vier

viel steht für:

 Pronomen und Zeitwort

 
Siehe auch: